La basilique Sant'Eufemia, une église située sur l'île Comacina, sur le lac de Côme, en Italie ;
 la basilique Sant'Eufemia, une église de la ville de Grado en Italie ;
 la basilique Sant'Eufemia de Milan, une église de la ville de Milan en Italie.